Зузана Ондрашкова (; родилась 3 марта 1980 года в Опаве, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница 20 турниров ITF в одиночном разряде; полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl (1996).

Общая информация 
Зузана — младшая из двух детей Петра Ондрашека и Владимиры Ондрашковой; её брата зовут Петр-младший.

Ондрашкова-младшая в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — грунт, лучший удар — подача. По ходу всей игровой карьеры чешке помогал в тренировочном процессе отец.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2012 — 1 119
 2011 — 433
 2010 — 84
 2009 — 180
 2008 — 189
 2007 — 139
 2006 — 108
 2005 — 78
 2004 — 143
 2003 — 87
 2002 — 128
 2001 — 196
 2000 — 212
 1999 — 272
 1998 — 296
 1997 — 809

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (31)

Победы (20)

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Чехии